A Rahotep (rˁ-ḥtp) ókori egyiptomi név, jelentése: „Ré elégedett”. Ismert viselői:

 Rahotep, a XVII. dinasztia uralkodója
 Rahotep herceg, a IV. dinasztia idején élt; szobráról ismert
 Rahotep herceg, az V. dinasztia idején élt
 I. Paréhotep, más néven Rahotep, II. Ramszesz vezírje (XIX. dinasztia)
 II. Paréhotep, más néven Rahotep, II. Ramszesz vezírje, Ptah és Ré főpapja (XIX. dinasztia); talán azonos az előzővel

Ókori egyiptomi nevek